

Patronyme 
, parfois prononcé Mayusumi, est un nom de famille japonais comptant 4138 titulaires, dont 4129 au Japon, principalement dans les préfectures de Gunma, Saitama, Kanagawa et la Région métropolitaine de Tokyo. On recense aussi au moins une personne portant le nom sous la prononciation Mayusumi au Japon.

Personnalités 
 , officier de la marine japonaise ;
 , cavalier professionnel japonais ;
 , chanteuse et actrice japonaise née  ;
 , poète haiku japonaise née . Fille de Shū Mayuzumi ;
 , AV Idol japonaise ;
 , directeur de films japonais ;
 , poète haiku japonais ;
 , critique japonais ;
 , compositeur japonais.

Personnages de fiction 
 , personnage de la série Kuroko's Basket ;
 , personnage de la série de jeux THE IDOLM@STER: Shiny Colors ;

Prénom 

 est aussi un prénom féminin japonais ayant environ cinq titulaires.

Notes et références

Voir aussi 
 Le , objet cosmétique appelé en japonais 眉墨 (Mayuzumi).

Homonymie de patronyme
Patronyme japonais